Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Poli-Farbe Budapest Grand Prix 2011 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Budapest